Уїчита, Вічита — індіанський народ в США.
 Уїчита (мова)